A 2016-os ETRC cseh nagydíj volt a 2016-os kamion-Európa-bajnokság hatodik fordulója. 2016. szeptember 3-án és 4-én rendezték meg az Autodrom Most-on, Most-ban.

Időmérő - Szombat

Első verseny

Második verseny

Időmérő - Vasárnap

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények - 1. verseny
Hivatalos eredmények - 2. verseny
Hivatalos eredmények - 3. verseny
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Jegyzetek 

ETRCcsehnagydíj2016
2016 a kamion-Európa-bajnokságban